Distrikt Vista Alegre bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Vista Alegre (Nasca), Distrikt in der Provinz Nasca (Region Ica)
 Distrikt Vista Alegre (Rodríguez de Mendoza), Distrikt in der Provinz Rodríguez de Mendoza (Region Amazonas)